Jurkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

Jérémy Jurkiewicz (* 1988), französischer Triathlet und Ironman-Sieger 
Mariusz Jurkiewicz (* 1982), polnischer Handballspieler